|}
Die Bahnstrecke Modane–Turin, auch als Frejus-Bahn bezeichnet, ist eine internationale Bahnstrecke, die die italienische Großstadt Turin mit Frankreich verbindet und auf der französischen Seite von der Maurienne-Strecke fortgesetzt wird. Die Frejus-Bahn unterquert die Alpen mit dem Mont-Cenis-Tunnel, dem ältesten Tunnel durch den Alpenhauptkamm.

Geschichte 
Die Strecke besteht aus dem Talabschnitt Turin–Bussoleno, der 1854 als Teil der Strecke nach Susa erbaut wurde, und der Gebirgsstrecke Bussoleno–Modane, die zusammen mit dem Mont-Cenis-Tunnel 1871 eröffnet wurde.

Die Frejus-Bahn wurde 1912 bis 1920 mit Dreiphasenwechselstrom elektrifiziert und 1961 auf 3 kV-Gleichstrom umgestellt.

Die italienische Bahngesellschaft Trenitalia bietet bis Bardonecchia die Regionalzüge der Linie 3 des Turiner SFM an. Seit dem 10. September 2017 verkehren sonntags sieben Regionalzugpaare im Zweistundentakt von Turin nach Modane.

Der Mont-Cenis-Basistunnel von 52 Kilometern Länge ist seit 2021 in Bau.

Streckenbeschreibung

Streckenverlauf 

Modane in der Maurienne wird in einer nordöstlich gerichteten Schleife an den Südhang des Tals der L´Arc verlassen, sodass das heutige Nordportal des Mont-Cenis-Tunnels etwa 100 Höhenmeter höher in Hanglage erreicht wird. Nach gut 13 Kilometern verlässt die Bahnstrecke den Tunnel in Bardonecchia auf der italienischen Seite wieder im Susatal. Hier hält sich die meist offen geführte Trasse parallel zur Autostrada A32 zunächst weitgehend an den Talboden über Oulx bis Salbertrand. Nordöstlich davon hat sich die Dora Riparia schluchtartig eingeschnitten, sodass die Bahnstrecke weitgehend in die südliche Talflanke  – mit unterschiedlichen Tunnellängen aufgrund des diachronen zweigleisigen Ausbaus – bis auf die Terrasse von Chiomonte gelegt wurde. Auf dieser nunmehr hügeligen Geländeschulter geht es dann weiter bergab und südlich an Susa in Hanglange vorbei, um die dortige Talstufe zu bewältigen, abermals ermöglichte der zweigleisige Ausbau steigungsmindernden Längsgewinn unter Tage in der Berglehne.

Der Talboden ist bei Bussoleno endlich erreicht, wo die Dora Riparia vor dem Bahnhof an ihre Nordseite überbrückt wird und in weiterer Folge im Talboden in geradliniger Linienführung bis nach Turin im Po-Tal gelangt wird.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana: Fascicolo Linea 2.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Piemont
Bahnstrecke in Auvergne-Rhône-Alpes
Internationale Bahnstrecke